Мосэкомониторинг (государственное природоохранное бюджетное учреждение «Мосэкомониторинг», ГПБУ «Мосэкомониторинг») — учреждение, осуществляющее государственный экологический контроль на территории города Москвы. Создано решением правительства Москвы в 2002 году; подчиняется Департаменту природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

В состав Мосэкомониторинга входят:
 более 30 автоматических стационарных станций контроля загрязнения воздуха
 передвижная экологическая лаборатория контроля загрязнения воздуха и уровня шума
 60 контрольных створов наблюдения за качеством воды реки Москвы и её притоков
 253 площадки для наблюдения за состоянием почвы
 494 площадки для наблюдения за состоянием зелёных насаждений
 сеть скважин для наблюдения за подтоплением и качеством подземных вод
 14 участков для наблюдений за оползнями
 свыше 200 участков наблюдения за карстовыми процессами.

Критика

Данные Мосэкомониторинга представлены так, чтобы создавать впечатление «все более чистого воздуха». На самом деле, если рассматривать те же данные, но не по разовым ПДК, а по суточным и более, то оказывается, что многие параметры сильно превышены. Это было доказано природоохранной общественной организацией «Гринпис России»

К тому же используется устаревшая по сравнению с мировой практикой система ПДК, когда уровни загрязнения не суммируются.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ГПБУ «Мосэкомониторинг»

Экологические организации
Организации Москвы
Экология Москвы